Virginia Military Institute
 Vendor Managed Inventory
 Virtual Machine Interface